Trattminörspindlar (Hexathelidae) är en familj av spindlar. Hexathelidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen trattminörspindlar 85 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar